Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Open) van 2018 vond plaats van 13 tot en met 19 augustus 2018 in de Amerikaanse plaats Mason, ongeveer dertig kilometer benoorden Cincinnati. Het was de 90e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Cincinnati 2018. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
De als zevende geplaatste Spaanse titelverdedigster Garbiñe Muguruza werd al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Oekraïense Lesja Tsoerenko.

De ongeplaatste Nederlandse Kiki Bertens won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep in drie sets. Bertens wist het toernooi van Cincinnati voor het eerst in haar loop­baan te winnen. Het was haar zesde WTA-titel, de tweede van 2018. Zij incas­seerde US$ 530.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De als veertiende geplaatste Belgische Elise Mertens bereikte de kwartfinales – daarin verloor zij van de als achtste geplaatste Tsjechische Petra Kvitová.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelhoudsters Martina Hingis en Latisha Chan waren beiden afwezig; Hingis besloot vorig jaar haar loop­baan te beëindigen. Chan nam deel aan de Aziatische Spelen.

Het als zevende geplaatste duo Lucie Hradecká en Jekaterina Makarova won het toernooi. In de op zaterdag 18 augustus gespeelde finale versloegen zij het als zesde geplaatste Belgisch/Nederlands duo Elise Mertens en Demi Schuurs. Het was hun eerste gezamen­lijke titel; de Tsjechische Hradecká had daarnaast 21 eerdere titels met andere partners; de Russin Makarova dertien.

Het als eerste geplaatste Tsjechisch duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková bereikte de kwart­finale – daarin verloren zij van het duo Mertens/Schuurs.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF
 De enkelspelfinale in beeld, WTA, 13 november 2018

Cincinnati 2018
Cincinnati